Der Titel Fußballer des Jahres wird in Italien in verschiedenen Wahlen gekürt.

Der beste Spieler der Serie A wird seit 1976 jährlich von der wöchentlich erscheinenden Fußball-Fachzeitschrift Guerin Sportivo ausgezeichnet und erhält den Guerin d’Oro. Als Berechnungsgrundlage dienen die Bewertungen der wichtigsten italienischen Sportzeitschriften nach den jeweiligen Saisonspielen. Zur Auswahl stehen alle Fußballer der Serie A, unabhängig von ihrer Nationalität.

Von 1997 bis 2010 verlieh außerdem die italienische Fußballspielervereinigung Associazione Italiana Calciatori (AIC) Preise in verschiedenen Kategorien (Oscar del Calcio). Die Auszeichnungen wurden dabei am Anfang des nächsten Jahres rückwirkend für das abgelaufene Kalenderjahr vergeben. Unter anderem wurde der Beste italienische Spieler in der Serie A und der Beste ausländische Spieler in der Serie A gekürt. Einer dieser Spieler erhielt außerdem den Titel Bester Spieler der Serie A.

Seit 2011 wird der beste Bester Spieler der Serie A bei der sogenannten Gran Galà del Calcio gekürt, nachdem Spieler, Trainer, Schiedsrichter und Journalisten ihre Wahl getroffen haben. Die Veranstaltung kann als Nachfolger der Oscar del Calcio angesehen werden.

Folgende Auszeichnungen werden bzw. wurden vergeben:

 Bester Serie A-Spieler
 Bester italienischer Spieler (bis 2010)
 Bester ausländischer Spieler (bis 2010)
 Bester Serie B-Spieler (seit 2011)
 Bester Nachwuchsspieler (bis 2010)
 Bester Torhüter (bis 2010)
 Bester Verteidiger (2000 bis 2010)
 Bester Trainer
 Bester Schiedsrichter
 Beste Mannschaft (1997 bis 1999; seit 2009)
 Bester Goleador/Kanonier (2006 bis 2010; für den besten Stürmer)
 Tor des Jahres (2007 bis 2010; seit 2018)
 Serie-A-Liga-Awards (seit 2018)

Bester Spieler der Serie A

Weitere Kategorien des Oscar del Calcio (Auswahl)

Bester italienischer Spieler der Serie A

Bester ausländischer Spieler

Bester Spieler der Serie B

Siehe auch 
 Liste der Nachwuchsspieler des Jahres (Italien)
 Liste der Serie-A-Torhüter des Jahres (Italien)
 Liste der Serie-A-Verteidiger des Jahres (Italien)
 Liste der Fußballtrainer des Jahres (Italien)
 Liste der Schiedsrichter des Jahres (Italien)
 Liste der Serie-A-Stürmer des Jahres (Italien)
 Liste der Mannschaften des Jahres (Italien)
 Liste der Tore des Jahres (Italien)
 Serie-A-Liga-Awards

Weblinks 
 Gewinner der Oscar del Calcio (italienisch)
 Gewinner des Guerin d’Oro (englisch)

Italien
Fußball (Italien)
Sportliche Auszeichnung (Italien)
Erstverleihung 1976